Музе́й Бло́ка — музеи, посвящённый жизни и деятельности поэта Александра Блока.

Музеи 
 Музей-квартира А. А. Блока — мемориальный музей в Санкт-Петербурге.
 Шахматово — усадьба Блока в Солнечногорском районе Московской области, недалеко от деревни Тараканово, филиал музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.

См. также 
 Боблово (музей-усадьба) — расположенный недалеко от Шахматова другой филиал музея-заповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока.